Polska Federacja Psychoterapii
 Polska Federacja Petanque
 Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
 Polska Fundacja Przedsiębiorczości – Przedsiębiorczość
 Polska Fair Play – polski ruch polityczny